Сергей Владимирович Кузьминых:
 Кузьминых, Сергей Владимирович (род. 1951) — советский и российский археолог.
 Кузьминых, Сергей Владимирович (род. 1983) — украинский политик.